Societat Catalana de Neurologia, institució que agrupa els professionals de la neurologia de Catalunya
 Sporting Club Nîmois, club de futbol de Nimes (Llenguadoc), actualment anomenat Nîmes Olympique
 Sistema de Comptes Nacionals, norma estadística internacional per a l'elaboració de la comptabilitat nacional